Асканий (Ascanius) може да се отнася за:

 Асканий, син на Еней
 Асканий, син на Приам
 Асканий, син на Аретаон и брат на Phorcys от Фригия по време на Троянската война
 Асканий или Асканийско eзеро (днес Езеро Изник) в Анатолия